Jaropolk kan syfta på:

 Jaropolk I av Kiev (Jaropolk Svjatoslavitj) (–978),  Kievs storfurste 972-978
 Jaropolk Iziaslavitj (cirka 1050 – cirka 1100)
 Jaropolk II av Kiev (Jaropolk Vladimirovitj) (1082 – 1139), furste av Perejaslav och storfurste av Kiev